
Termin -{PTX}- ima više značenja.

 Pertuzijski toksin, inhibitor G protein spregnutih receptora
 Pikrotoksin, otrovni biljni alkaloid